Supercoppa turca 2009 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa turca 2009 – torneo di pallavolo maschile